Acme Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Acme Township (Michigan)
 Acme Township (North Dakota)